La plus grande agglomération de Bahreïn est de loin Manama, avec une population de 627 946 habitants au 1er janvier 2005. Cela signifie qu'environ 90 % de la population du pays vit dans la région de la capitale.

Le tableau suivant contient les villes de plus de 10 000 habitants, leurs noms en transcription français et en arabe, les résultats des recensements  du 16 novembre 1991 et du 6 avril 2001 ainsi qu'un calcul pour le 1er janvier 2005. La région à laquelle la ville appartient est également indiquée. Les chiffres de population se réfèrent à la ville proprement dite sans la ceinture suburbaine.

Voir aussi 
 Bahreïn

Bahrein
Villes